Le Garçon qui vivait dans un arbre est un roman écrit par Louis Espinassous et illustré par Thierry Desailly, publié en France aux éditions Rageot en août 2004.

Résumé 
 
Adrien, 15 ans, se retrouve orphelin à la mort de la vieille Louise qui l'avait recueilli. Il se réfugie alors dans la forêt, au creux d’un hêtre centenaire qui l'abrite. La pêche, la chasse et la cueillette lui apportent une nourriture naturelle suffisante. Par une nuit d'orage, il secourt un colporteur égaré, Jéroboam. Ce dernier lui fait découvrir un trésor...

Réception 

L'ouvrage de littérature jeunesse reçoit une critique positive : 

Par ailleurs, repris sous le titre Le Secret du hêtre Bourrughe, il reçoit une mention spéciale dans le cadre du Mai du Livre :

Éditions 
 Le garçon qui vivait dans un arbre, le hêtre Bourrugue, Pau, éditions Cairn, Collection Cascade 9-11 ans, 2012 .
 Le garçon qui vivait dans un arbre, Paris, édition Rageot, Collection Cascade 9-11 ans, août 2004 .

Références

Liens externes 
 
 

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Roman français paru en 2004